Le  Championnat du monde A de rink hockey masculin s'est déroulé en 1989 à San Juan, en Argentine.

L'Espagne remporte à cette occasion sa dixième couronne mondiale, en battant l'équipe du Portugal en finale (2-1).

Participants 
Les douze sélections nationales sont réparties dans deux groupes :

Première phase

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Phase finale

Tableau final

Tableau de classement 

|}

Classement final

Liens externes 
 

1989
Rink hockey
Rink hockey 1989
Sport à San Juan (Argentine)
1989 en Argentine
Sport en octobre 1989